Черч () — англійське прізвище.
 Алонзо Черч (1903–1995) — американський математик і логік
 Фредерік Едвін Черч (1826–1900) — американський художник